Батида из города Лампсак была сестрой Метродора, ближайшего из учеников Эпикура. Она вместе с братом вступила в школу, созданную Эпикуром после спешного ухода из Митилены. Спустя какое-то время она вышла замуж за ещё одного известного эпикурейца Идоменея. Очевидно, что как жительница Лампсака, она имела связи также с Полиэном и Колотом.

Наши сведения о философе чрезвычайно скудны. Мы знаем, что когда её сын умер, Метродор написал ей утешительное письмо, говоря в нём, что «Вся­кое бла­го смерт­ных смерт­но!» , и что «в печа­ли есть некое свя­зан­ное с нею наслаж­де­ние; его-то и нуж­но ловить в такое вре­мя». Эпикур, со своей стороны, написал письмо Батиде, уведомляя уже о смерти Метродора в 277 г. до н. э.

Среди различных фрагментов писем, обнаруженных среди папирусов в Геркулануме, некоторые, возможно, были написаны Батидой.

Примечания 

Философы по алфавиту
Женщины-философы Древней Греции
Эпикурейцы
Эллинистические философы